Aufruf zum Ungehorsam 
heißt 

 die Pfarrer-Initiative Österreich 

 ein Buch von Martin Luther King (in Deutschland 1969 erschienen)